XX — компиляционный альбом американской альтернативной метал группы Mushroomhead, выпущенный 4 декабря 2001 году на лейбле Universal Records. Изначально альбом был издан на независимом лейбле Eclipse Records 8 мая 2001 года, но продав за 2-3 месяца 40,000 копий альбома группа перешла к другому лейблу. Альбом был отремастирован и переиздан в других странах. Данный релиз представляет собой сборник композиций из альбомов Mushroomead, Superbuick и M3. В музыкальном плане, альбом выполнен в жанре альтернативный метал, который сочетает в себе такие жанры, как: индастриал, готик-рок, панк-рок и хип-хоп. По словам журнала CJM на альбоме «используют фортепьяно, чистый вокал и сложные песенные структуры, что походит на King for a Day... Fool for a Lifetime группы Faith No More». XX стал последним релизом, в котором участвовал гитарист Джон Секула — его заменил Марко Вукчевич, ранее исполнявший роль диджея, а также это первый альбом, в записи которого участвует новый участник группы — Рик Томас.

Альбом дебютировал на 40 строчке американского хит-парада Billboard 200, а его продажи составили 400,000 копий по всему миру.

Об альбоме 

Первоначально альбом XX был выпущен на инди-лейбле Eclipse Records 8 мая 2001 года, но через некоторое время группа заключила контракт с мейджор-лейблом Universal Records и перезаписала для него данный релиз, дополнив альбом несколькими новыми композициями, отремастировав его и переиздав. В этот период Mushroomhead покинул ритм-гитарист Джон Секула, которого заменил Марко Вукчевич, ранее сидевший за диджей-пультом, в то время как место Марко занял Рик Томас.

Издание Universal Records включает песни «Fear Held Dear», «Too Much Nothing» и кавер-версию композиции Pink Floyd «Empty Spaces». На концертах этот кавер стал вступлением к песне «Born of Desire» (до этого группа использовала в качестве интро «Slow Thing»). Издание Eclipse Records, в свою очередь, содержит инструментальный трек «Epiphany», также трек «Bwomp» содержит в конце запись телефонного пранка.

На песни с XX было снято два видеоклипа. Первым стало видео на композицию «Solitare/Unraveling» (режиссёр Динн Карр). Видео снято в ангаре самолетов в Южной Калифорнии и показывает группу в специально разработанных масках. Второй клип был снят на «Before I Die». Этот клип также можно найти в первом DVD группы — Vol.1. Данные композиции транслировали на разных каналах, в числе прочих Uranium, MTV2 и MT2 Rocks.

Список композиций

Участники записи 

Mushroomhead
 Джеффри Хэтрикс — вокал
 Джейсон Попсон — вокал
 Дэйв Фелтон — соло-гитара
 Джон Секула — ритм-гитара (только в издании Eclipse)
 Марко Вукчевич — ритм-гитара, семплы (только в издании Universal)
 Джек Килкойн — бас-гитара
 Том Шмитц — клавишные
 Рик Томас — тёрнтейблизм, семплы
 Стив Фелтон — барабаны
Приглашённые музыканты
 Скотт Эджелл — бэк-вокал

Производственный персонал
 Стив Фелтон — продюсер
 Mushroomhead — продюсеры
 Билл Корецки — звукорежиссёр
 Пэт Льюис — звукорежиссёр
 Тоби Райт — микширование
 Эллиот Блэкей — ассистент микширования
 Стивен Маркуссен — мастеринг
 Ванесса Солоуай — фотограф, художественное оформление

Примечания

Ссылки 
 «XX» на AllMusic
 «XX» на Discogs

Сборники 2001 года
Сборники Universal Records
Альбомы Mushroomhead
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала